Nationale Conventie (Frankrijk), was een wetgevende vergadering van 1792 tot 1795
Nationale Conventie (Nederland), een adviescollege in het kabinet Balkenende II
Nationale Conventie (Zuid-Afrika), waarbij de Unie van Zuid-Afrika tot stand kwam

Overig
De naam van de jaarvergadering van de leden van de Lions Club in Nederland

Zie ook
Nationaal Congres (doorverwijspagina)
Nationale Vergadering (doorverwijspagina)